Джон Макгінлі, Джон К. Макгінлі (англ. John C. McGinley; 3 серпня 1959) — американський актор. 
 Браян Макгінлі (Brian McGinlay, нар 24 серпня 1945 року) — колишній футбольний арбітр з Шотландії.